Andreea Diana Trâmbițaș (ur. 31 maja 2000 w Braszowie) – rumuńska skoczkini narciarska. Uczestniczka mistrzostw świata seniorów (2017, 2019) oraz juniorów (2016, 2017, 2018, 2019 i 2020), a także zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2016) i zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2017).

Zwyciężczyni klasyfikacji generalnej Pucharu Karpat w sezonie 2016/2017, druga zawodniczka tego cyklu w sezonie 2013/2014. Zajęła trzecią pozycję w klasyfikacji końcowej FIS Cupu w sezonie 2016/2017. Wielokrotnie zdobywała medale mistrzostw Rumunii w skokach narciarskich.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Trâmbițaș na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Trâmbițaș na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty D. Trâmbițaș na zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Trâmbițaș na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Braszowie
Urodzeni w 2000